Strimmig solfjäderstjärt (Rhipidura verreauxi) är en fågel i familjen solfjäderstjärtar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Strimmig solfjäderstjärt delas in i fem underarter med följande utbredning:
 R. v. spilodera – Vanuatu och Banks Islands
 layardi-gruppen
 R. v. layardi – Fiji (Ovalau och Viti Levu)
 R. v. erythronota – Fiji (Yaqaga och Vanua Levu)
 R. v. rufilateralis – Fiji (Taveuni)
'* R. v. verreauxi – Nya Kaledonien samt Lifou och Maré i Loyautéöarna

Sedan 2016 urskiljer Birdlife International de fyra underartsgrupperna som egna arter: "nykaledonsk solfjäderstjärt (R. verreauxi i begränsad mening), "vanuatusolfjäderstjärt" (R. spilodera), "fijisolfjäderstjärt" (R. layardi, inklusive erythronota) och "taveunisolfjäderstjärt" (R. rufilateralis).

Status 
IUCN bedömer hotstatus för underartsgrupperna (eller arterna) var för sig, alla som livskraftiga utom rufilateralis som kategoriseras som nära hotad.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Solfjäderstjärtar
Fåglar i australiska regionen
Fåglar i oceaniska regionen